Яков Бундовски е български зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Яков Бундовски е роден около 1800 година в мияшко реканско село Галичник. Става зограф и основава големия зографски род Минови.

Умира около 1870 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Минови
Родени в Галичник
Представители на Дебърската художествена школа